Eiselberg ist der Ortsname von

 Eiselberg (Brunn), Ortsteil der Gemeinde Brunn, Landkreis Regensburg, Bayern
 Eiselberg (Kallmünz), Ortsteil des Marktes Kallmünz, Landkreis Regensburg, Bayern